Pagani har flere betydninger:
 Pagani (bilmærke), et bilmærke skabt
 Pagani (by), en by i Campania, Italien
 Horacio Pagani, den argentinske grundlægger